Distorsion (lat. Verdrehung) steht für:
 Verzeichnung oder optische Verzerrung, ein geometrischer Abbildungsfehler optischer Systeme
 Verstauchung, eine Verletzung eines Bandes oder einer Gelenkkapsel

Siehe auch:
 Torsion
 Distortion
 Verzerrung